Catherine Oberson (1972-), athlète française
 Fred Oberson (1939-), écrivain suisse romand.
 Gérald Oberson (1954-), coureur cycliste suisse.
 Guillaume Oberson (1986-), gardien international suisse de rink hockey.
 Guy Oberson (1960-), peintre suisse.
 Roland Denise Oberson (1931-), privat-docent de neuroradiologie, essayiste, écrivain et poète vaudois.
 Swann Oberson (1986-), nageuse suisse.
 Xavier Oberson (1961-), professeur ordinaire de droit fiscal suisse et international.